Mad Max es una franquicia multi-media australiana del género ficción científica, que contiene elementos de acción basados en un futuro post-apocalíptico, creada por James McCausland y George Miller. Comenzó en 1979 con la película Mad Max, seguido por Mad Max 2: The Road Warrior (1981) y Mad Max Beyond Thunderdome (1985). La serie desde entonces se hizo muy influyente en la ficción apocalíptica y post-apocalíptica.

La cuarta película, Mad Max: Fury Road, fue lanzado el 15 de mayo de 2015. Se espera aún una secuela con el nombre Mad Max: The Wasteland.

Series de películas